Конвой №3083 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у серпні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

До складу конвою увійшли транспорти «Шоєй-Мару» (Shoei Maru) та «Асахісан-Мару», тоді як охорону забезпечував переобладнаний мисливець за підводними човнами «Секі-Мару №2». 

Загін вийшов із порту 4 серпня 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, які зазвичай діяли поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу, біля островів Огасавара (тут конвой побував 7 – 8 серпня), Маріанських островів (загін заходив 12 серпня на острів Сайпан) і на підходах до Труку. Втім, проходження конвою №3083 відбулось успішно і 16 серпня він без втрат досягнув Трука.

Примітки 

3083